Lokalizacje w Argentynie:

 San Luis – miasto, stolica prowincji San Luis
 San Luis – prowincja położona w centralnej kraju

Miejscowości w USA:
 San Luis – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Yuma
 San Luis – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Costilla
 San Luis – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Sandoval

Inne lokalizacje:
 San Luis – miasto w Dominikanie
 San Luis (Pinar del Río) – miasto i gmina na Kubie
 San Luis (Santiago de Cuba) – miasto i gmina na Kubie
 San Luis Río Colorado – miasto w meksykańskim stanie Sonora
 San Luis Potosí – stan w północno-środkowej części Meksyku
 San Luis – miasto w Gwatemali w departamencie Petén
 San Luis – gmina w Hondurasie, w departamencie Comayagua
 San Luis – miasto w Kolumbii w departamencie Antioquia
 San Luis – miasto w Kolumbii w departamencie Tolima
 San Luis – miasto w Salwadorze
 San Luis – gmina w Urugwaju, w departamencie Canelones
 San Luis – rzeka w Urugwaju w Ameryce Południowej
 San Luis – miasto w Peru, w prowincji Carlos Fermín Fitzcarrald, w regionie Ancash

Kluby piłkarskie:
 San Luis FC – meksykański klub piłkarski
 San Luis Quillota – chilijski klub piłkarski